Dick Williams peut désigner :
 Dick Williams (1929-2011), un joueur et gérant américain de baseball ;
  (1971-), un dirigeant américain de baseball ;
 Dick Williams, un animateur américain ayant travaillé aux studios Disney ;
  (1926-2018), un chanteur ;
  (1927-), un magicien ;
 Richard Williams ou  (1931-1985), un musicien de jazz ;
 Dick Anthony Williams (1934-2012), un acteur américain ;